

Cinema 
 Overdrive – film del 1970 diretto da David McNeil
 Overdrive – film del 1997 diretto da Lev L. Spiro
 Overdrive – film del 2017 diretto da Antonio Negret

Manga
 Over Drive – manga scritto e illustrato da Yasuda Tsuyoshi apparso su Shōnen Magazine dal 2005 al 2008

Meccanica
 Overdrive – un meccanismo meccanico collegato al cambio di un'autovettura che incrementa il rapporto di trasmissione

Musica
 overdrive – in ambito musicale, l'avvenuta saturazione del segnale di un amplificatore
 overdrive – gruppo musicale serbo
 Overdrive – canzone di Ola Svensson del 2010
 Overdrive – singolo di Conan Gray del 2021

Sport 
 Overdrive – tipo di neckbreaker, mossa del wrestling

Videogiochi
 Overdrive – software house che produce visual novel

Altri progetti